Kraszna (comitaat) - voormalig comitaat in Hongarije
 Crasna (rivier) (Hongaars: Kraszna) - rivier in het District Sălaj, Roemenië
 Crasna (Sălaj) (Hongaars: Kraszna) - gemeente in het District Sălaj, Roemenië